Rascal Flatts — американская кантри-группа. Основана в 2000 году в Огайо. Названа лучшей кантри-группой десятилетия 2000-х гг (Decade Award), когда было продано более 25 млн. копий её альбомов, а 4 из них были №1 в национальном хит-параде Billboard 200.

История 
Основана в 2000 году в городе Колумбус, Огайо. Группа состоит из 3 членов: Gary LeVox (вокал), Jay DeMarcus (бас-гитара, клавишные, фортепиано, вокал) и JoeDon Rooney (гитара, вокал).
В 2000—2010 гг группа Rascal Flatts записывалась на диснеевской звукозаписывающей студии Lyric Street Records и все вышедшие в это время альбомы стали платиновыми согласно сертификации RIAA, а 4 из них возглавляли национальный хит-парад Billboard 200. Сингл «I’m Movin’ On» получил награду Академии кантри-музыки ACM Awards в престижной категории «Лучшая песня года» (Song of the Year).

Дискография

Альбомы

Кантри-синглы № 1 в США 
 «These Days» (2002) (3 недели на № 1)
 «Mayberry» (2004)
 «Bless the Broken Road» (2005) (5 недель)
 «Fast Cars and Freedom» (2005) (3 недели)
 «What Hurts the Most» (2006) (4 недели)
 «My Wish» (2006)
 «Stand» (2007)
 «Take Me There» (2007) (3 недели)
 «Here» (2009) (2 недели)
 «Here Comes Goodbye» (2009)
 «Why Wait» (2010) (2 недели)
 «Banjo» (2012)

Концертные туры 
 Jo Dee Messina’s Burn Tour — 2000—2001
 I Melt Tour — 2002—2003
 Brooks & Dunn’s Neon Circus & Wild West Show — 2003
 Kenny Chesney’s Guitars, Tiki Bars & Whole Lotta Love Tour — 2004
 Here’s to You Tour — 2004—2005
 Me & My Gang Tour — 2006—2007
 Still Feels Good Tour — 2007—2008
 Bob That Head Tour — 2008—2009
 American Living Unstoppable Tour — 2009—2010
 Nothing Like This Tour — 2010—2011

Награды 
Группа «Rascal Flatts» имеет более 30 музыкальных наград, в том числе от имени Academy of Country Music (ACM), Country Music Television (CMT), American Music Award (AMA) и Country Music Association (CMA). 

2000
 ACM Top New Vocal Duo Or Group

2002
 CMA Horizon Award
 ACM Song of the Year («I’m Movin' On»)
 ACM Top Vocal Group

2003
 CMT Flameworthy Video Music Award for Group/Duo of the Year
 CMA Vocal Group of the Year
 ACM Top Vocal Group

2004
 CMT Flameworthy Music Video Award for Group/Duo of the Year
 CMA Vocal Group
 ACM Top Vocal Group

2005
 CMT Music Award for Group/Duo of the Year
 CMA Vocal Group of the Year
 ACM Top Vocal Group

2006
 CMT Music Award for Group/Duo of the Year
 ACM Top Vocal Group
 CMA Vocal Group of the Year
 AMA Favorite Country Band, Duo or Group
 AMA T-Mobile Text-In Award
 People's Choice Awards Favorite Song from a Movie («Life Is A Highway»)
 People’s Choice Awards Favorite Song Remake («Life Is A Highway»)
 CMT Loaded Awards — Number One Digitally Active Group/Duo
 CMT Loaded Awards — Number One Streamed Music Video («What Hurts the Most»)

2007
 CMT Best Group Video of the Year («What Hurts the Most»)
 ACM Top Vocal Group
 CMA Vocal Group of the Year
 AMA Favorite Country Band, Duo or Group

2008
 People’s Choice Awards Favorite Country Song («Stand»)
 People’s Choice Awards Favorite Group
 CMT Music Award for Group Video of the Year («Take Me There»)
 ACM Top Vocal Group
 ACM Humanitarian Award
 CMA Vocal Group of the Year
 AMA Favorite Country Band, Duo or Group

2009
 People’s Choice Awards Favorite Group
 ACM Top Vocal Group
 CMT Music Award for Group Video of the Year («Every Day»)
 AMA Favorite Country Band, Duo or Group

2010
 Star on the Hollywood Walk Of Fame
 ACA Decade Artist award

Примечания

Ссылки 
 Rascal Flatts Official Website

Кантри-группы США
Трио
Исполнители Big Machine Records
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2000 году
Музыкальные коллективы из Колумбуса (Огайо)
Исполнители, возглавлявшие Billboard 200
Лауреаты Country Music Association Awards